Вайсензе () — город в Германии, в земле Тюрингия.

Входит в состав района Зёммерда. Население составляет 3471 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 46,55 км². Официальный код — 16 0 68 058.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Тюрингии